Albion est un nom archaïque de la Grande-Bretagne.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (15760) Albion est le premier objet transneptunien découvert après Pluton et Charon.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Albion est l'ancien nom de la Grande-Bretagne.
 La locution « Perfide Albion » désignant la « Grande-Bretagne, la traîtresse » apparaît en 1793 dans un poème d'Augustin, Marquis de Ximenez.
 L'Opération Albion, l'invasion et la conquête (en 1917) des îles estoniennes de Saaremaa (Ösel), Hiiumaa (Dagö) et Muhu (Moon).

Culture et société

Bateaux 
Divers navires s'appellent ou se sont appelés Albion :
 , nom donné à neuf navires de la Royal Navy.
 Albion est un Norfolk wherry, bateau britannique fluvial de 1898, au registre du National Historic Fleet.

Construction automobile 
 Albion Motors, un constructeur de véhicules établi à Glasgow en Écosse de 1899 à 1980

Jeux vidéo 
 Albion est un jeu de rôle réalisé par Blue Byte Software en 1996.
 Albion est l'un des trois royaumes du jeu Dark Age of Camelot et fait référence aux légendes arthuriennes.
 Albion Online, MMORPG sorti en 2017 ;

Littérature 
 Albion, dans la mythologie de la création de William Blake (1757-1827), est l'homme primordial de l'île, qui s'est divisé en quatre Zoas (Urthona, Urizen, Luvah et Tharmas), chacun représentant des aspects importants de la personnalité humaine. C'est ce personnage qui a donné son nom à l'astéroïde (15760) Albion.

Musique 
 Albion, le titre d'un album de William Sheller, paru en 1994
 Down In Albion, le premier album des Babyshambles, menés par Pete Doherty, ancien des Libertines, sorti en 2005.

Télévision 
 Albion, le nom de l'épée portée par Robin des Bois dans la série télévisée Robin of Sherwood, l'une des Seven Swords of Weyland (sept épées de Weyland).

Sports 
 West Bromwich Albion FC club anglais de football des West Midlands.
 Plymouth Albion RFC, club anglais de rugby à XV basé à Plymouth.
 Brighton & Hove Albion FC, club anglais de football
 Albion Rovers FC, club écossais de football basé à Coatbridge, North Lanarkshire.

Toponyme

Australie 
 Albion (Queensland), un faubourg de Brisbane ;
 Albion Park (Nouvelle-Galles du Sud) un faubourg de Wollongong ;
 Albion (Victoria), un faubourg de Melbourne.

Canada 
 Albion Ridge ;
 Albion (Colombie-Britannique) ;
 Port Albion ;
 Albion (Ontario) ;
 Albion Falls ;
 Albion Township (Ontario) ;
 Albion Trailer Court ;
 Mont Albion (Ontario) ;
 Albion (Île-du-Prince-Édouard)
 Albion Cross
 Mont Albion (Île-du-Prince-Édouard).

États-Unis 
 Township d'Albion, un township du comté de White dans l'Arkansas ;
 Albion, une ville du comté de Mendocino en Californie ;
 Albion, une ville du comté de Cassia dans l'Idaho ;
 Albion, une ville, chef-lieu du comté d'Edwards dans l'Illinois ;
 dans l'Indiana :
 Albion, une ville située dans comté de Noble,
 Township d'Albion, un township du comté de Noble ;
 Albion, une ville du comté de Marshall dans l'Iowa ;
 deux townships d'Albion existent dans l'Iowa :
 Township d'Albion, un township du comté de Butler,
 Township d'Albion, un township du comté de Howard ;
 trois townships d'Albion existent dans le Kansas :
 Township d'Albion, un township du comté de Barton,
 Township d'Albion, un township du comté de Reno,
 Township d'Albion, un township du comté de Republic ;
 Albion, une ville du comté de Kennebec dans le Maine ;
 Albion est le nom d'un township et d'une ville du Michigan :
 Township d'Albion, un township du comté de Calhoun ;
 Albion, une ville du comté de Calhoun, où se situe l'Albion College
 un des anciens noms de la localité qui deviendrait de nos jours Minneapolis ;
 Township d'Albion, un  township du comté de Wright dans le Minnesota ;
 Albion, une ville du comté de Boone dans le Nebraska ;
 trois localités de l'État de New York portent le nom d'Albion :
 Albion, un village du comté d'Orleans,
 Albion, une ville du comté d'Orleans,
 Albion, une ville du comté d'Oswego ;
 New Albion, une ville située dans le comté de Cattaraugus ;
 Township d'Albion, un township du comté de Dickey dans le Dakota du Nord ;
 Albion, une ville du comté de Pushmataha dans l'Oklahoma ;
 Albion, un borough du comté d'Érié en Pennsylvanie ;
 Albion, une ville du comté de Whitman dans l'État de  Washington ;
 trois villes du Wisconsin portent le nom d'Albion :
 Albion, une ville du comté de Dane,
 Albion, une ville du comté de Jackson,
 Albion, une ville du comté de Trempealeau ;

France 
 Plateau d'Albion, l'ancien site de lancement des missiles nucléaires français dans le Vaucluse ;
 Albion en Guyane ;

Île Maurice 
 Albion, un petit village situé au sud de Port-Louis, Île Maurice.

Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de townships
Homonymie de titre